Wilson Roberto Batista  (São João Del Rei, 21 de maio de 1969) é um médico e político brasileiro. Atualmente é deputado estadual eleito pelo Partido Social Democrático (PSD). 

Nas eleições de 2018, foi candidato a deputado pelo PSD e foi eleito com 62.052 votos.

Nascidos em 1969
Naturais de São João del-Rei